Маковиште има више значења:

 Маковиште
 Маковиште (Чукичи), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Маковиште (Корња), насеље у округу Караш-Северин у Румунији